Думбрава-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Рібіца.
 Думбрава-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Думбрава.